Маньківська селищна громада — територіальна громада в Україні, в Уманському районі Черкаської області. Адміністративний центр — смт Маньківка.

Площа громади — 473,5 км², населення — 18 168 мешканців (2020).

Населені пункти 
У складі громади 1 смт (Маньківка) і 18 сіл:
 Дзензелівка
 Добра
 Жолудькове
 Зелений Гай
 Кищенці
 Кривець
 Мала Маньківка
 Молодецьке
 Нестерівка
 Паланочка
 Подібна
 Поминик
 Попівка
 Поташ
 Роги
 Рудка
 Філіція
 Харківка

Примітки

Посилання 
 Маньківська селищна громада 

Громади Уманського району